

Населені пункти та їхні частини
 Врубльовиці — село в гміні М'єнкіня Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Врубльовиці — село в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Врубльовиці — частина міста Краків в Малопольському воєводстві
 Врубльовиці — частина міста Бельсько-Бяла в Сілезькому воєводстві
 Врубльовиці — частина села Кози в гміні Кози Бельського повіту Сілезького воєводства

Примітки